Le nom Scott Andrews est porté par les personnes suivantes :
Scott Andrews (1971-), écrivain de science-fiction anglais ;
Scott Andrews (1978-), homme politique canadien ;
Scott Andrews (1989-), joueur de rugby à XV international gallois ;
Scott Andrews (1989-), joueur écossais de curling.

Voir aussi